Де́лла Ве́ккья () — итальянская фамилия. Может означать:
 Делла Веккья, Гаспаро (1653—1735) венецианский художник, музыкант, теоретик музыки и математик, сын Пьетро делла Веккьи.
 Делла Веккья, Пьетро (1602 или 1603—1678) — венецианский живописец, отец Гаспаро делла Веккьи.

См. также 
 Делла
 Далла Веккья